Biquinärer Dezimalcode () bezeichnet in der Informatik ein numerisches Kodierungssystem, das in vielen Abakussen und frühen Computern, wie dem Colossus und der UNIVAC verwendet wurde. Die Bezeichnung biquinär zeigt an, dass die Kodierung auf einer binären Komponente und einer quinären Komponente basiert.

Viele verschiedene Variationen dieses Kodierungsschemas wurden während der Pionierzeit der Computertechnik verwendet. Später wurden die Kodierungen durch BCD, Exzess-3-Code und weitere Kodierungssysteme standardisiert.

Binärcode
Zahlensystem